Ledenice est un toponyme qui peut désigner :

Ledenice, une localité de la municipalité de Novi Vinodolski, dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Ledenice, un village de la municipalité de Kotor.

Ledenice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.